Amerikai Egyesült Államok (röviden Egyesült Államok) – független szövetségi köztársaság
Belgiumi Egyesült Államok  (vagy Belga Egyesült Államok) – 1790. januárja és decembere között fennálló konföderációs köztársaság
Európai Egyesült Államok – európai államok elképzelt, jövőbeli politikai egyesülése
Mexikói Egyesült Államok – Mexikó hivatalos elnevezése